iTunes Festival: London 2010 – EP di Paloma Faith del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP dei Florence and the Machine del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP di Ellie Goulding del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP dei Keane del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP di Marina and the Diamonds del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP di Ozzy Osbourne del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP degli Scissor Sisters del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP dei The Sword del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP di Tinie Tempah del 2010
iTunes Festival: London 2010 – EP di Diana Vickers del 2010